Boado puede hacer referencia a:

 Boado (Fene), lugar de la parroquia de Maniños, municipio de Fene, provincia de La Coruña.
 Boado (Mesía), parroquia del municipio de Mesía, provincia de La Coruña.
 Boado (Ginzo de Limia), parroquia y lugar del municipio de Ginzo de Limia, provincia de Orense.
 Ponte Boado, lugar de la parroquia de Arceo, municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.